O catalisador de Fluid Catalytic Cracking (FCC) é composto basicamente de zeólita e matriz. É utilizado na reação de craqueamento catalítico de frações de petróleo, principalmente o gasóleo de vácuo.

Os principais produtos advindos do craqueamento catalítico são o gás liquefeito de petróleo e a gasolina.

Petróleo